Oral kan syfta på:
 Oral – något som har att göra med mun
 Oral galvanism – en obekräftad teori att tandfyllningar skulle fungera som ett galvaniskt element
 Oral kirurgi –  diagnos och kirurgisk behandling av problem i munhålan
 Oral lösning – inom farmacin en beredningsform av läkemedel
 Oral mucosit – en inflammation och sårbildning av munslemhinnan
 Oral protetik – ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan
 Oralsex –  sexuellt umgänge där könsorganen stimuleras med mun och tunga
 Oral vokal – den "vanliga" vokalen utan nasalisering
 ORS (Oral Rehydration Salts) – rekommenderad vätskeersättning att användas vid dehydrering
 Oral (stad) – en ort i Kazakstan
 Oral Roberts (1918–2009), en amerikansk tv-predikant
 Oral Roberts University – ett karismatiskt, kristet universitet i Tulsa, Oklahoma